Neal House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Neal House (Kentucky), ID-Nr. 84002054
 Neal House (Texas), ID-Nr. 86002505